SMS V 2 war eine Bezeichnung für zwei Torpedoboote der Kaiserlichen Marine:

 SMS V 2 (1884), ein Torpedoboot I. Klasse
 SMS V 2 (1911)